Бельга́рд-ан-Марш, Бельґард-ан-Марш () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південь від Парижа, 85 км на схід від Ліможа, 39 км на південний схід від Гере.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 165 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 338,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 
 Бельгард-ан-Марш на сайті французького Національного інституту географії
 Бельгард-ан-Марш на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бельгард-ан-Марш на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Крез

Примітки 

Муніципалітети департаменту Крез